Сирия делится на 14 областей, «мухафаз», главы которых назначаются министром внутренних дел после утверждения кабинета министров. В каждой мухафазе выбирается местный парламент. Мухафаза Кунейтра оккупирована Израилем с 1973 года и аннексирована им в 1981 году, часть мухафазы (демилитаризованная зона) находится под управлением ООН.

Мухафазы Сирии в свою очередь разделены на 64 района, «манатика» (مناطق), включая столицу Дамаск. Манатики разделены на 206 общинин,
«навахи» (نواحي). Они делятся на крупные города и прочие населённые пункты.

На 2007 год в Сирии насчитывалось 84 крупных города и 6432 прочих населённых пункта (маленьких городов и деревень).

Мухафазы

Примечания